Elisheva (en hébreu : אלישבע) est un prénom hébraïque notamment porté par :

Elisheva Bichovsky (1888-1949), poétesse et écrivaine de langue hébraïque ;
Elisheva Carlebach (1950- ), historienne américaine ;
Elisheva Engel (1949- ), sculptrice néerlando-helvétique.

Voir aussi 
Élisabeth (prénom)

Prénom féminin
Prénom hébraïque
Nom théophore